Карл XV (, полное имя — Карл Людвиг Ойген Бернадот; ) — король Швеции и Норвегии (в Норвегии как Карл IV) из династии Бернадотов с 1859 года, старший сын Оскара I (c 1857 года — регент во время болезни отца). Первый Бернадот, родившийся в Швеции.

Биография 
Родился 3 мая 1826 года.  При нём проведены масштабные реформы, введены современное местное (1862), церковное (1863) и уголовное право (1864). Девиз короля был: Land skall med lag byggas — «Землю построит закон». Он же в 1866 году способствовал реформе риксдага. Сторонник союза скандинавских государств, однако во время датско-немецкой войны за Шлезвиг придерживался нейтралитета.

Карл был художником и поэтом.

19 июня 1850 года женился на Луизе Нидерландской (1828-1871), дочери младшего сына Виллема I.
В браке родилась дочь Ловиса (Луиза) (1851—1926), ставшая супругой короля Дании Фредерика VIII и сын Карл Оскар (1852—1854), который умер в 2-летнем возрасте, поэтому престол унаследовал брат Карла Оскар II. После достижения независимости Норвегии её королём стал в 1905 году Хокон VII — внук Карла XV, сын его дочери.

Умер 18 сентября 1872 года.

Предки

Примечания

Литература 
 

Бернадоты
Герцоги Сконе
Регенты Швеции
Члены Шведской королевской академии наук
Правители Европы XIX века